Òrgan (anatomia)
 Òrgan sexual.
 Òrgan reproductor.
 Òrgan sensorial.
 Òrgan de Corti
 Òrgan artificial
 Òrgan (institució):
 Òrgan judicial
 Òrgan legislatiu o òrgan normatiu.
 Òrgan executiu.